La interferencia se puede referir a:

Medicina y ciencias naturales. 
 Interferencia (comunicación), cualquier cosa cuál altera, modifica, o interrumpe un mensaje cuando viaja a lo largo de un canal
 Interferencia electromagnética (EMI), se refiere a una perturbación que afecta un circuito eléctrico debido a cualquier inducción electromagnética o radiación electromagnética emitida desde una fuente externa
 Co-Interferencia de canal (CIC), también conocido como 'crosstalk'
 Interferencia de canal adyacente (ICA), una interferencia causada por una señal en un canal adyacente
 Interferencia de intersímbolo (ISI), distorsión de una señal en la cual el símbolo interfiere con símbolos subsiguientes
 Interferencia inter-portadora(ICI), causado por doble cambio en la modulación OFDM 
 Interferencia (genética), un fenómeno por el cual, tras un entrecruzamiento cromosómico, disminuyen las probabilidades de que haya otros entrecruzamientos cercanos
 Interferencia (propagación ondulatoria), en física (óptica), la superposición de dos o más las ondas que resultan en un patrón ondulatorio nuevo.
 Interferencia en láminas delgadas, un fenómeno que ocurre cuándo las ondas de un rayo de luz incidente reflejada por las finas láminas (superior e inferior) de una lámina delgada interfieren entre sí creando una nueva onda.
 Acceso de interferencia, dos elementos que intentan para ocupar el mismo espacio
 Interferencia ripples, (Missing translation)
 Interferencia de ARN, un proceso dentro de células que modera la actividad de sus genes
 Interferencia estadística, un método para determinar cuándo una distribución de valores supera otro
 Interferencia de vacuna, interacción entre dos o más vacunas mezcladas en la misma formulación

Ciencias sociales 
 Teoría de interferencia en psicología, interacción entre material recientemente aprendido y comportamientos aprendidos en el pasado, memorias o pensamientos
 Interferencia lingüística, transferencia lingüística de gramática y pronunciación de una lengua nativa en el aprendizaje y uso de una segunda lengua

Deportes 
 Interferencia (ajedrez), cuándo una pieza es, a modo de sacrificio, interpuesta entre atacante y defensor
 Interferencia (hockey de hielo), falta donde un jugador impide el movimiento de otro jugador que no tiene la pastilla
 Interferencia (béisbol), un infracción donde una persona ilegalmente cambia el curso de juego esperado
 Bloqueo o interferencia, un movimiento legal en el fútbol americano en el cual un jugador obstruye el camino de otro jugador con su cuerpo.
 Interferencia de pase, una falta en fútbol americano y Fútbol canadiense

Arte, literatura, y medios de comunicación 
 Interferencia (película), Largometraje de Paramount Pictures hecho en 1928
 Interferencia (Cubanate álbum), álbum de música industrial hecho en 1988
 "Interferencia", episodio de 2007 de la serie de televisión Prison Break
 Interferencia (Arruga álbum), álbum de Hard Rock de 1995 
 Interferencia (banda), una banda irlandesa que se formó en 1984
 Interferencia, un libro de fotografía abstracta hecho en 1984 por Nick Rhodes
 Interferencia: Libro Uno, una novela hecha en 1999 por Lawrence Miles, y parte de la serie británica de ciencia-ficción Doctor Who 
 Interferencia: Libro Dos, una novela hecha en 1999 novela por Lawrence Miles, parte de la misma serie

Ley 
 Interferencia humanitaria, el uso de la fuerza militar de un país contra otro con el intento de acabar una o varias violaciones de los derechos humanos
 La interferencia que procede en la ley de patente de los Estados Unidos, un procedimiento para determinar los asuntos de prioridad de aplicaciones de patente múltiple

Otros usos 
 Interferencia, Inc., una compañía de marketing de la guerrilla basada en Ciudad de Nueva York
 Motor de interferencia, un motor cuyos pistones pueden golpear y averiar las válvulas de pistón del motor
 Litografía de interferencia, (Missing translation)